Francesc Prat (organista), organista del santuari de Santa Maria del Collell 
 Francesc Prat i Figueres (la Bisbal d'Empordà, 1950), poeta i professor de batxillerat 

 Francesc Prat i Puig (la Pobla de Lillet, 1906 - Santiago de Cuba, 1997), arqueòleg català